Geelen ist ein niederländischer Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Gibbs.

Namensträger 
 Harrie Geelen (* 1939), niederländischer Zeichner und Regisseur
 Jim Geelen, kanadischer Mathematiker

Familienname
Niederländischer Personenname
Patronym